Henry Montgomery kan syfta på bland andra:

* Henry Montgomery (1927–2010), svensk jurist
 Henry Montgomery (född 1943), svensk psykolog